Бена — народ группы банту в Танзании (бассейн реки Руфуджи и Большого Руаха). Язык общения — бена-кинга. Численность составляет около 2 миллионов человек.

Религия 
Бена исповедуют традиционные верования, католицизм и ислам.

Жилище 
Традиционный дом состоит из прямоугольного жилища, с плоской крышей, каркасно-столбовыми стенами, обмазанными глиной и внутренним двором. Селения бена находятся на холмах между долинами рек.

Одежда 
Одеяния бена состоит из куска ткани: у мужчин — белого цвета, у женщин — цветов поярче. Из-за жаркого климата почти все носят сандали, а также европейскую одежду.

Основная пища 
Растительные продукты занимают лидирующую позицию в рационе. Бена едят: каши, похлёбки из зерновых, овощей, бананы сырые и печёные, овощи и фрукты.

Социальные взаимоотношения 
Форма организации семьи — патриархальная. Счёт родства патрилатеральный, брак патрилокальный. Племенные структуры основываются на племенных генеалогических связях.

Примечания

Литература 
 Минц Л. М. // Большая энциклопедия народов : для школьников и студентов/. 2007, c. 510
 Кацман В. Я. Танзания. Пособие для учащихся. Серия: Человек и планета. М. Просвещение 1967 г. 127 с.
 Африка. Восточная и южная Африка. Серия: Страны и народы. М. Мысль 1981 г. 269 с.
 Проблемы языковой политики в странах Тропической Африки. Автографы авторов. М. Наука 1977 г.

Ссылки 
 Энциклопедия народов мира
 Tooro of Uganda
 Tooro language
 Страна за пустыней [1990 Ланге П. В.

Народы Танзании
Народы банту